Saydon est un patronyme maltais.

Étymologie 
L'origine du nom Saydon est obscure. Selon certains, il pourrait dériver du nom de la ville libanaise de Sidon (Saydoon (صَيْدونْ) en arabe classique), capitale des Phéniciens qui abordèrent Malte au .
Pour le linguiste maltais Mario Cassar, il dérive du nom arabe Zaydūn qui fut notamment porté par le poète arabo-andalou Ibn Zeydoun. Le nom Zaydūn est probablement basé sur le mot zayd (زيد), « augmentation, croissance ».

Distribution du patronyme dans le monde 
Selon le site Forebears, en 2014, il y avait dans le monde  personnes qui portaient ce nom, dont  à Malte. En dehors de l'archipel maltais, le nom Saydon se rencontre principalement en Israël.

Personnalités portant ce patronyme 
Le nom de famille Saydon est notamment porté par :

  Pietru Pawl Saydon (1895–1971), prêtre catholique et philologue maltais.

Notes et références

Bibliographie 
 Mario Cassar, The surnames of the Maltese Islands : an etymological dictionary, Book Distributors Ltd., 2003. 
  Mario Cassar, Vestiges of Arabic Nomencalture in Maltese Surnames, sur academia.edu, 2005.

Liens externes 
 

Patronyme maltais